Baixa Califòrnia Sud, estat de Mèxic
 British Computer Society, col·legi professional britànic dels especialistes en tecnologia de la informació
 Lliga de Cristians Socialistes (del nom en neerlandès Bond van Christen-Socialisten), partit polític històric dels Països Baixos
 Teoria BCS (de les inicials dels seus creadors: Bardeen, Cooper i Schrieffer), teoria estàndard de la superconductivitat de baixa temperatura
 bcs també és el codi ISO 639-3 del kohumono, llengua parlada a Nigèria